Meineid steht für

 Meineid, falscher Eid

Filme:
 Meineid (1929), deutscher Stummfilm 
 Meineid (1953), britischer Film von Robert Hamer